Shiwan (kinesiska: 石湾) är ett grannskap i Kina.   Den ligger i provinsen Guangdong, i den sydöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Peking. Shiwan ligger  meter över havet och antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Terrängen runt Shiwan är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är Xiqiao Shan,  meter över havet,  km väster om Shiwan. Runt Shiwan är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Foshan,  km nordost om Shiwan. Trakten runt Shiwan består till största delen av jordbruksmark.

Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina